Jeux sans enjeu était un jeu télévisé diffusé sur Direct 8 et présenté en alternance par Théo Phan, Emma Adiei et Pauline Lefèvre.

Principe du jeu 
Ce jeu réunit des candidats (personnalités ou inconnus) en les mettant en scène dans les situations divertissantes autour des quiz, (questions de cultures générales, quiz musical...). Dans ce jeu, il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Juste le plaisir de participer et de s'amuser.

Notes et références

Liens externes 
 Jeux sans enjeu sur le site officiel de Théo Phan

Jeu télévisé français
Émission de télévision produite en France
Émission diffusée sur Direct 8
Émission de télévision créée en 2005
Émission de télévision disparue en 2007